Конд може да се односи на:

 Конд (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Конд (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура